Адам Качмарек — польський спортивний стрілець, чемпіон світу.
 Войцех Щесни Качмарек — польський громадський діяч та науковець.
 Джейн Качмарек — американська акторка.
 Єжи Качмарек — польський фехтувальник.
 Наталя Качмарек (* 1988) — польська легкоатлетка, яка спеціалізується в бігові на короткі дистанції.
 Чеслав Качмарек — католицький єпископ Кельців (1938—1963).
 Ян Качмарек — польський композитор, лауреат премії «Оскар».
 Януш Качмарек — польський правник, прокурор, політик.